W Polsce 
 Karniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Karniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo

 Karniewo – gmina
 Karniewo – gromada